

Sigle 
 Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni – campagna di boicottaggio contro Israele
 Banco di Sicilia
 Sistema di posizionamento BeiDou
 Bulgarian Institute for Standardization

Codici 
 BDS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brindisi (Italia)
 bds – codice ISO 639-3 della lingua burunge

Musica 
 Bonde da Stronda – gruppo di hip hop, anche conosciuto come BDS
 BDS – casa discografica italiana